2020  — может означать:

 натуральное число между 2019 и 2021.
 2020 год — високосный год григорианского календаря.

В астрономии
 NGC 2020 — туманность в созвездии Золотая Рыба.

В кино и на телевидении
 20/20 (Canadian TV series) — канадский телесериал
 20/20 (Colombian TV series) — колумбийский телесериал
 20/20 (New Zealand television series) — новозеландский телесериал
 20/20 (U.S. TV series) — американский телесериал
 Twenty Twenty  — британская телекомпания 
 Twenty:20  — фильм

В музыке
 2020 год в музыке
 «2020» — альбом российской рок-группы «Северный Флот»
 «2020» — песня российской рок-группы «Северный Флот». Вошла в альбом 2020
 2020 — американской рок-группы Bon Jovi
 20/20 — 15-й студийный альбом The Beach Boys
 20/20 — альбом George Benson
 20/20 (Trip Lee album) — альбом Trip Lee
 20/20 (Dilated Peoples album) — альбом Dilated Peoples
 20/20 (Spyro Gyra album) — альбом Spyro Gyra
 :en:20/20 (band), американская группа (power pop)

В науке
 2020 год в науке